Линия масс () — одна из основных концепций в маоизме, развитие марксистско-ленинской теории линии партии.

Теория 
По словам Мао, Коммунистическая партия должна поддерживать тесные связи с массами. По его мнению, линия масс играет важную роль в марксистской теории познания.

Таким образом, она представляет диалектические единство теории и практики.

В теории и практике маоизма «Линия масс» является не только одной из форм внешней партийной политики (отношения между партией и массами вне партии), но также внутренней (отношения между кадрами и рядовыми членами партии).

История 

Теория «Линии масс» сыграла значительную роль в политике КПК во время Культурной революции. В настоящее время концепция поддерживается многими маоистскими организациями, например КП Перу «Сияющий путь» и КП Филиппин.

См. также 
 Генеральная линия партии
 Демократический централизм
 Новая демократия (теория)
 Народная война (теория)

Примечания

Ссылки 
 Communist Party of Peru: The Mass Line
 Communist Party of the Philippines: Mass Work
 The Proletarian Mass Line by Harsh Thakor

Маоизм
Политические теории